Die Alka Superliga 2016/17 war die 27. Spielzeit der höchsten dänischen Spielklasse im Männerfußball.

Titelverteidiger war der FC Kopenhagen.

Seit dem 1. Januar 2015 trägt die Liga den Sponsorennamen Alka Superliga, nach dem dänischen Versicherungsunternehmen Alka. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis Mitte 2018.

Modusänderungen 
Die Liga wurde auf 14 Vereine aufgestockt. Die drei Aufsteiger AC Horsens, Silkeborg IF und Lyngby BK kamen neu hinzu.

Die 14 Mannschaften traten zunächst je zweimal gegeneinander an, sodass 26 Spieltage zu absolvieren waren. Im Anschluss trafen die sechs bestplatzierten in einer Meisterschaftsrunde erneut je zweimal aufeinander, die restlichen acht Teams bestritten aufgeteilt in zwei Gruppen Playoffs um den Klassenerhalt und um einen Europa-League-Platz.

Der Meister qualifizierte sich für die Teilnahme an der 2. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League 2017/18. Der Zweitplatzierte tritt in der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League 2017/18 an. Der Drittplatzierte und der Sieger der Partie "Viertplatzierter gegen Playoff-Sieger" spielt in der 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League 2017/18.

Vereine

Trainer und Sponsoren

Trainerwechsel

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterschaftsrunde 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abstiegsrunde

Gruppe 1 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Gruppe 2 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Qualifikationsspiele

UEFA Europa League 
 Runde 1
Die beiden Gruppenersten und -zweiten der Abstiegsrunde spielten über Kreuz in zwei Runden einen Sieger aus, der dann in der 3. Runde gegen den Vierten der Meisterschaftsrunde einen weiteren Europa-League-Teilnehmer ermittelten.

|}

 Runde 2

|}

 Runde 3

Relegation 
 Runde 1
Die beiden Gruppendritten und -vierten der Abstiegsrunde spielten über Kreuz gegen den Abstieg.

|}

 Runde 2
Die beiden Sieger, sowie die beiden Verlierer aus der 1. Runde trafen hier aufeinander.

|}

 Runde 3
Der Dritte der First Division spielte gegen den Verlierer der ersten Partie der 2. Runde, der Sieger der zweiten Partie der 2. Runde spielte gegen den Zweiten der First Division jeweils um einen Startplatz für die folgende Saison.

|}

Torschützenliste

Schiedsrichter

Einzelnachweise 

2016
Fußballsaison 2016/17